Józef II (ok. 70–38 p.n.e.) – wódz żydowski, brat Heroda Wielkiego
 Józef II (ok. 1360–1439) – patriarcha Konstantynopola od 1416
 Józef II Habsburg (1741-1790) – cesarz rzymsko-niemiecki, król Węgier i Czech oraz arcyksiążę Austrii od 1765